Princeton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Princeton Historic District (Alabama), ID-Nr. 04000927
 Princeton Historic District (New Jersey), ID-Nr. 75001143